Чемпионат Колумбии по футболу 1976 — 29-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Матчи за победу в Апертуре 

|}

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1976 на RSSSF

1976
Футбол в Южной Америке в 1976 году
1976 год в Колумбии